Механизация строительства:
 Строительные инструменты#Ручные машины (механизированные инструменты)
 Строительно-дорожные машины

См. также 
 «Механизация строительства (журнал)»